Kossuth Lajos Gimnáziumot több magyar városban is találunk:

Kossuth Lajos Gimnázium (Budapest)
Kossuth Lajos Gimnázium (Cegléd)
Kossuth Lajos Gimnázium (Debrecen)
Kossuth Lajos Gimnázium (Miskolc)
Kossuth Lajos Gimnázium (Mosonmagyaróvár)
Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregyháza)
Kossuth Lajos Gimnázium (Pestszenterzsébet)
Kossuth Lajos Gimnázium (Sátoraljaújhely)
Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred)